Mistrzostwa Polski w Biathlonie Letnim 2011 zostały rozegrane między 27 a 30 czerwca 2011 w miejscowości Kościelisko-Kiry. Biathloniści rywalizowali w trzech konkurencjach: biegu indywidualnym, masowym i sprinterskim. W konkurencjach mężczyzn zwyciężyli kolejno: Tomasz Sikora, Mirosław Kobus oraz Łukasz Szczurek. Natomiast w rywalizacji kobiet na najwyższym stopniu podium stanęły kolejno: Monika Hojnisz, Weronika Nowakowska-Ziemniak i Maria Bukowska.

Kalendarz

Wyniki

Mężczyźni

Bieg indywidualny 
Szczegóły:

Bieg masowy 
Szczegóły:

Bieg sprinterski 
Szczegóły:

Kobiety

Bieg indywidualny 
Szczegóły:

Bieg masowy 
Szczegóły:

Bieg sprinterski 
Szczegóły:

Przypisy 

Mistrzostwa Polski w biathlonie
Sezon 2011/2012 w biathlonie
Kościelisko
2011 w polskim sporcie
Sport w województwie małopolskim